Кривцовский сельсовет

Калужская область 
 Кривцовский сельсовет Ферзиковского района

Курская область 
 Кривцовский сельсовет Щигровского района